La Tourette kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Tourette, Loire, kommun i departementet Loire, 
 La Tourette-Cabardès, kommun i departementet Aude,